Стру́кова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Струкова, Вера Владимировна (род. 1981) — российская футболистка.
 Струкова, Марина Васильевна (род. 1975) — российская поэтесса и журналистка.